Пло́тніков () — варіант української передачі російського прізвища Плотников.
Відомі носії:

Жінки 
 Плотнікова Лариса Олександрівна (1927 — ?) — новатор виробництва, інженер-технолог. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Плотнікова Оксана Миколаївна (* 1971) — державний службовець і менеджер.

Чоловіки 
 Плотніков Богдан Володимирович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Плотніков Василь Васильович (1992—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Плотніков Михайло Самуїлович (* 1965) — український та російський шоумен, радіо- і телеведучий.
 Плотніков Олег Олегович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Плотніков Олексій Віталійович ( 1965) — український вчений-економіст і політик.
 Плотніков Павло Артемович (1920—2000) — радянський військовий льотчик, двічі Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Плотников
 Плотнікови

Примітки 

російські прізвища